ISO 15919 est une norme internationale de « translittération de la Devanagari et des écritures indiennes liées en caractères latins ».

Romanisation 
Voici un tableau représentant le fonctionnement de la norme ISO 15919 (le nom des systèmes d'écriture est abrégé selon la norme ISO 15924) :

Notes et références

Voir aussi

Lien interne 
 IAST

Liens externes 
  Transliteration of Indic scripts. How to use ISO 15919 (PDF)

15919
Romanisation des langues indiennes